Натуральне число 1711
 1711 рік до нашої ери
 1711 рік нашої ери